Kuzminec je lahko:
 Kuzminec Miljanski (Hrvaška)
 Kuzminec, Rasinja (Hrvaška)
 Kuzminec, Mihovljan (Hrvaška)